Tuinstraat (Amsterdam)
 Tuinstraat (Haarlem)
 Tuinstraat (Utrecht)
 Tuinstraat (Zaandam)